Sezona Formule 1 1963 je bila štirinajsta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 26. maja 1963 z dirko za Veliko nagrado Monaka, končala pa 28. decembra 1963 z deseto dirko sezone za Veliko nagrado Južne Afrike. Dirkaški naslov je osvojil Britanec Jim Clark, moštvenega pa Lotus.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1963.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači

Druge pomembne dirke
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe

1963
1963 v športu